Danilo Barozzi – ciclista italiano (1927-2020)
Danilo Barozzi – fumettista italiano (n. 1969)